La Copa João Havelange (in italiano Coppa João Havelange) è stata l'edizione 2000 del campionato brasiliano di calcio. Il nome è stato scelto in omaggio a João Havelange, ex-presidente della CBF e della FIFA.

Non potendo organizzare il campionato nazionale per la disputa giuridica con il Gama, che contestava la retrocessione subita nella stagione precedente, la CBF cedette l'incombenza al Clube dos 13. Quest'ultimo, però, non potendo applicare i verdetti di promozione e retrocessione dell'anno precedente, decise di organizzare un unico campionato per tutte le 116 squadre delle tre divisioni dell'anno precedente, dando vita all'edizione del campionato brasiliano di calcio con più partecipanti di sempre.

I 4 moduli
Le 116 squadre vengono divise in 4 moduli:
Modulo Blu (in portoghese Módulo Azul), corrispondente alla Série A, a cui partecipano 25 squadre (le 20 che avrebbero dovuto disputare la Série A secondo i verdetti della stagione precedente più Gama, Fluminense, Bahia, Juventude e América Mineiro.
Modulo Giallo (in portoghese Módulo Amarelo), corrispondente alla Série B, a cui partecipano 36 squadre.
Modulo Verde (in portoghese Módulo Verde), corrispondente alla Série C, a cui partecipano 28 squadre provenienti dalle regioni Nord, Nord-Est e Centro-Ovest.
Modulo Bianco (in portoghese Módulo Branco), corrispondente alla Série C, a cui partecipano 27 squadre provenienti dalle regioni Sud e Sud-Est.

Modulo Blu

Formula
Ognuna delle 25 squadre affronta una volta tutte le altre. Si qualificano alla fase finale le prime 12 classificate.

Risultati

Classifica

Verdetti
Cruzeiro, Sport, Fluminense, Goiás, Vasco da Gama, San Paolo, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio, Palmeiras e Bahia qualificati alla fase finale.

Modulo Giallo

Formula
Primo turno: 36 squadre divise in 2 gruppi di 18 club ciascuno. Ogni squadra affronta una volta tutte le componenti del proprio gruppo. Si qualificano al secondo turno le migliori 8 di ogni raggruppamento.

Secondo turno: gare a eliminazione diretta in partita di andata e ritorno. Gioca in casa la seconda partita la squadra meglio classificata dopo i turni precedenti, in caso di parità si qualifica al turno seguente la squadra con il miglior risultato nel turno precedente. Si qualificano alla fase finale le prime 3 classificate.

Primo turno

Gruppo A

Risultati

Classifica

Verdetti
São Caetano, Figueirense, Paraná, Botafogo-SP, Criciúma, Caxias, Bangu e Avaí qualificati per la seconda fase del Modulo Giallo.

Gruppo B

Risultati

Classifica

Verdetti
Fortaleza, São Raimundo, Sampaio Corrêa, Náutico, Paysandu, Anapolina, Remo e CRB qualificati per la seconda fase del Modulo Giallo.

Secondo turno

Verdetti
Paraná, São Caetano e Remo qualificati alla fase finale.

Modulo Verde e Modulo Bianco

Formula
Primo turno: Modulo Verde con 28 squadre divise in 4 gruppi di 7 club ciascuno e Modulo Bianco con 27 squadre divise in 3 gruppi di 7 e 1 di 6. Ogni squadra affronta in partite di andata e ritorno tutte le componenti del proprio girone. Si qualificano al secondo turno le migliori 3 di ogni raggruppamento.

Secondo turno: Modulo Verde e Modulo Bianco con 12 squadre ognuno divise in 3 gruppi di 4 club ciascuno. Ogni squadra affronta in partite di andata e ritorno tutte le componenti del proprio girone. Si qualificano al terzo le vincitrici di ogni gruppo e la migliore seconda in ogni modulo.

Terzo turno: 8 squadre divise in 2 gruppi di 4 club ciascuno. Ogni squadra affronta una volta tutte le componenti del proprio gruppo. Si qualificano alla finale le vincitrici di ogni gruppo.

Finale: gara con partita di andata e ritorno. Si qualifica alla fase finale la vincitrice.

Primo turno - Modulo Verde

Gruppo A
Risultati

Classifica

Verdetti
Tuna Luso, Central-CE e Moto Club qualificati per il secondo turno del Modulo Verde.

Gruppo B
Risultati

Classifica

Verdetti
Corinthians Alagoano, Juazeiro e Confiança qualificati per il secondo turno del Modulo Verde.

Gruppo C
Risultati

Classifica

Verdetti
Flamengo-PI, Ypiranga-AP e Tocantinópolis qualificati per il secondo turno del Modulo Verde.

Gruppo D
Risultati

Classifica

Verdetti
Operário-MS, Dom Pedro e Atlético Goianiense qualificati per il secondo turno del Modulo Verde.

Primo turno - Modulo Bianco

Gruppo E
Risultati

Classifica

Verdetti
Rio Branco-SP, Juventus-SP e Uberlândia qualificati per il secondo turno del Modulo Bianco.

Gruppo F
Risultati

Classifica

Verdetti
Etti Jundiaí, Malutrom e União Bandeirante qualificati per il secondo turno del Modulo Bianco.

Gruppo G
Risultati

Classifica

Verdetti
Olímpia, Friburguense e Matonense qualificati per il secondo turno del Modulo Bianco.

Gruppo H
Risultati

Classifica

Verdetti
Rio Branco-PR, Portuguesa Santista e Santo André qualificati per il secondo turno del Modulo Bianco.

Secondo turno - Modulo Verde

Gruppo 1
Risultati

Classifica

Verdetti
Juazeiro e Tuna Luso qualificati per il terzo turno dei Moduli Verde e Bianco.

Gruppo 2
Risultati

Classifica

Verdetti
Central-PE qualificato per il terzo turno dei Moduli Verde e Bianco.

Gruppo 3
Risultati

Classifica

Verdetti
Moto Club qualificato per il terzo turno dei Moduli Verde e Bianco.

Secondo turno - Modulo Bianco

Gruppo 1
Risultati

Classifica

Verdetti
Malutrom qualificato per il terzo turno dei Moduli Verde e Bianco.

Gruppo 2
Risultati

Classifica

Verdetti
Etti Jundiaí qualificato per il terzo turno dei Moduli Verde e Bianco.

Gruppo 3
Risultati

Classifica

Verdetti
Uberlândia e Olímpia qualificati per il terzo turno dei Moduli Verde e Bianco.

Terzo turno

Gruppo 1
Risultati

Classifica

Verdetti
Uberlândia qualificato per la finale dei Moduli Verde e Bianco.

Gruppo 2
Risultati

Classifica

Verdetti
Malutrom qualificato per la finale dei Moduli Verde e Bianco.

Finale
Andata 16 novembre 2000, ritorno 19 novembre 2000

Verdetti
Malutrom qualificato alla fase finale.

Fase finale

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno
La partita di ritorno fu inizialmente giocata il 30 dicembre 2000 al São Januário di Rio de Janeiro, ma fu sospesa al 23' per il cedimento di parte delle recinzione. La gara fu rinviata e si decise di giocarla sempre a Rio de Janeiro ma in un altro stadio.

Verdetti
Vasco da Gama campione del Brasile 2000.
Vasco da Gama e São Caetano qualificati per la Coppa Libertadores 2001.

Note

Voci correlate
Coppa del Brasile 2000

Collegamenti esterni

 

2000